Regionale Scoutingwedstrijden, soms bekend als Districts Scoutingwedstrijden
 Landelijke Scoutingwedstrijden